Результати сезону 1995—1996 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
У ПАОКа вирахувано 3 очки

Ігри 

Зміни результатів:
 Гра ПАОК — АЕК Афіни зупинена при рахунку 1-3 у зв'язку з безпорядками на трибунах, рахунок залишено

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1995 у футболі
1996 у футболі